Амхърст може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Амхърст (Ню Йорк), щат Ню Йорк
 Амхърст (Масачузетс)
 Амхърст (Ню Хампшър)
 Амхърст (окръг), САЩ
 Амхърст (Нова Скотия), Канада